West Midlands (circumscripció electoral), Anglaterra
 West Midlands (comtat), Anglaterra
 West Midlands (regió), Anglaterra